Bladsävstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bladsävstjärnarna O, sjö i Ovanåkers kommun, 
Bladsävstjärnarna V, sjö i Ovanåkers kommun, 
Bladsävstjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn